QWA – codice vettore ICAO di Pel-Air
 qwa – codice ISO 639-3 della lingua quechua ancashina di Corongo